Семёновское — село в Биорковском сельском поселении Коломенского района Московской области.
 Семёновское — село в Непецинском сельском поселении Коломенского района Московской области.